Die Scottish Football League Division One wurde 1921/22 zum 29. Mal ausgetragen. Es war zudem die 32. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 15. August 1921 und endete am 29. April 1922. In der Saison 1921/22 traten 22 Vereine in insgesamt 42 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte zum ersten Mal seit der Ligagründung der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 16. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Der FC Dumbarton, FC Queen’s Park und FC Clydebank stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Dies waren die ersten Mannschaften, die automatisch abstiegen, was das alte System der Hauptversammlungswahl ersetzte. Torschützenkönig wurde mit 45 Treffern Duncan Walker vom FC St. Mirren.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1921/22 bei statto.com
 Scottish Division One 1921/22 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1921/22
1921 22